Jamie Craig Langenbrunner, född 24 juli 1975 i Duluth, Minnesota, USA, är en amerikansk före detta professionell ishockeyspelare.

Han spelade för NHL-laget New Jersey Devils i sammanlagt nio säsonger och var under en tid även lagkapten. Hans hittills bästa säsong rent poängmässigt är 2008–09 då han gjorde 29 mål och 40 assist för totalt 69 poäng på 81 spelade matcher. 

Langenbrunner har tidigare representerat Dallas Stars under sju säsonger, och var tillbaka i Stars 2010–11 efter nio år med New Jersey Devils.

2011 skrev han på ett kontrakt för St. Louis Blues värt  2.800.000 $.

Langenbrunner var lagkapten för det amerikanska ishockeylandslaget i OS 2010 i Vancouver där USA kom tvåa. Han deltog även i OS 1998 i Nagano.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Noter

Externa länkar
Jamie Langenbrunner Biography and Olympic Results - Olympics at Sports-Reference.com
Langenbrunner slutar (Engelska)

Amerikanska ishockeyspelare
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Dallas Stars
Spelare i St. Louis Blues
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Amerikanska idrottare under 1900-talet
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Minnesota
Personer från Duluth, Minnesota
Födda 1975
Levande personer
Män
Spelare i Peterborough Petes
Amerikanska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från USA
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1998 från USA
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1998
Spelare i Kalamazoo Wings (1974–1995)
Stanley Cup-mästare 2003
Stanley Cup-mästare 1999
Spelare valda i NHL Entry Draft 1993
Lagkaptener i New Jersey Devils
Spelare valda av Dallas Stars i NHL Entry Draft
Spelare i Michigan K-Wings